Rory Fallon (Gisborne, 20 de março de 1982) é um futebolista neozelandês, que atua na posição de atacante e joga pelo clube inglês Plymouth Argyle.

Ligações externas
Rory Fallon no FIFA.com

Futebolistas da Nova Zelândia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Naturais de Gisborne